Blbec k večeři může být:

 Blbec k večeři (divadelní hra) – původní divadelní hra z roku 1993
 Blbec k večeři (film, 1998) – francouzský film z roku 1998
 Blbec k večeři (film, 2010) – americký remake z roku 2010